Die Saison 2018/19 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die fünfundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 15. September 2018 und endete am 13. April 2019. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde erneut der CV Mitteldeutschland, Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es nicht.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 TV Achim-Baden
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 DJK Delbrück
 VV Humann Essen
 Kieler TV
 SV Lindow-Gransee
 CV Mitteldeutschland
 Moerser SC
 FC Schüttorf 09
 SV Warnemünde

Meister der Saison 2017/18 wurde zum zweiten Mal in Folge Chemie Volley Mitteldeutschland, das erneut auf den Aufstieg in die Volleyball-Bundesliga verzichtete. Dafür nahm der Drittplatzierte TSV Giesen Grizzlys den Aufstieg wahr. Auch der mit Sonderspielrecht ausgestattete Zweitplatzierte VC Olympia Berlin startete in dieser Saison in der Bundesliga. Absteiger war der TVA Hürth-Fischenich.

Aus der Dritten Liga stiegen der Kieler TV (Nord), nach Spielrechtsübertragung von den KMTV Eagles, und der TV Achim-Baden (West) in die 2. Bundesliga Nord auf.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurden die Heitec Volleys Eltmann.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 Heitec Volleys Eltmann
 RotesRudel Fellbach
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 Blue Volleys Gotha
 TSV Grafing
 Alpen Volleys Haching II
 TV/DJK Hammelburg
 SSC Karlsruhe
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TSV Mimmenhausen
 TG 1862 Rüsselsheim II
 SV Schwaig

Nach der Saison 2017/18 verzichtete Meister TSV Grafing auf sein Aufstiegsrecht. Abgestiegen waren der GSVE Delitzsch und die L.E. Volleys. Aus den Dritten Ligen kamen die Blue Volleys Gotha (Ost) und der TSV Mimmenhausen (Süd) in die zweithöchste deutsche Volleyball-Spielklasse. Wie schon in den Vorjahren hatten die VolleyYoungStars Friedrichshafen ein Sonderspielrecht. Das ebenfalls mit Sonderspielrecht ausgestattete Volleyball-Internat Frankfurt spielte diese Saison in der Dritten Liga Süd.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2018 19
Volleyballsaison 2018/19